Angelo Raffaele Iervolino – politico italiano, costituente, più volte deputato, senatore e ministro
 Domenico Iervolino – filosofo e politico italiano
 Massimiliano Iervolino – politico italiano, segretario dei Radicali Italiani
 Rosa Russo Iervolino – politica italiana, sindaca di Napoli e più volte ministra